Barsy peut désigner :

Patronymes 
 Béla Barsy (1906-1968), acteur hongrois ;
 Eugène de Barsy (1906-1985), homme d'affaires belge ;
 Thierry de Barsy (1941-2016), neurologue belge.

Toponymes 
 Barsy, hameau belge, situé en Région wallonne dans la commune de Havelange (province de Namur) ;
 Ruisseau de Barsy ou Ossogne, cours d'eau de la région de Condroz en Belgique, affluent du Hoyoux.

Voir aussi